Dit is een lijst van planetoïden 120301-120400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120301 - || 2004 JL34 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120302 - || 2004 JA36 || 13 mei 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120303 - || 2004 JY37 || 14 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120304 - || 2004 JP43 || 9 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120305 - || 2004 KF || 16 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120306 - || 2004 KE6 || 17 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120307 - || 2004 KX9 || 19 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120308) Deebradel || 2004 KN12 || 22 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120309 - || 2004 KX15 || 23 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120310 - || 2004 KY16 || 24 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120311 - || 2004 LX2 || 11 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120312 - || 2004 LY2 || 5 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120313 - || 2004 LF4 || 11 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120314 - || 2004 LQ4 || 11 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120315 - || 2004 LZ4 || 12 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120316 - || 2004 LB5 || 12 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120317 - || 2004 LY6 || 11 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120318 - || 2004 LQ13 || 11 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120319 - || 2004 LZ15 || 12 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120320 - || 2004 LL17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120321 - || 2004 LH30 || 13 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120322 - || 2004 MG2 || 17 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120323 - || 2004 MQ2 || 18 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120324) Falusandrás || 2004 MV3 || 21 juni 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 120325 - || 2004 MH7 || 26 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120326 - || 2004 NK3 || 9 juli 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120327 - || 2004 NV10 || 9 juli 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120328 - || 2004 NP16 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120329 - || 2004 ND17 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120330 - || 2004 NO25 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120331 - || 2004 NP26 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120332 - || 2004 OS2 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120333 - || 2004 OY11 || 27 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120334 - || 2004 OS12 || 16 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120335 - || 2004 OP14 || 17 juli 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120336 - || 2004 PX53 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120337 - || 2004 PN56 || 9 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120338 - || 2004 PX65 || 10 augustus 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120339 - || 2004 PM71 || 8 augustus 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120340 - || 2004 PD106 || 14 augustus 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120341 - || 2004 QX12 || 21 augustus 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120342 - || 2004 RU113 || 7 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120343 - || 2004 RU137 || 8 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120344 - || 2004 RU150 || 9 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120345 - || 2004 RQ193 || 10 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120346 - || 2004 RG319 || 13 september 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120347) Salacia || 2004 SB60 || 22 september 2004 || Palomar || H. G. Roe, M. E. Brown, K. M. Barkume
|-
| 120348 - || 2004 TY364 || 3 oktober 2004 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| (120349) Kalas || 2004 XC42 || 12 december 2004 || Jarnac || D. H. Levy
|-
| (120350) Richburns || 2005 JC1 || 3 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| (120351) Beckymasterson || 2005 JA168 || 14 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| (120352) Gordonwong || 2005 JG177 || 13 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| (120353) Katrinajackson || 2005 LM6 || 4 juni 2005 || Catalina || CSS
|-
| (120354) Mikejones || 2005 LD40 || 13 juni 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 120355 - || 2005 MD5 || 16 juni 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120356 - || 2005 MS8 || 28 juni 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120357 - || 2005 MZ15 || 30 juni 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120358 - || 2005 MN36 || 30 juni 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120359 - || 2005 ME41 || 30 juni 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120360 - || 2005 MT43 || 27 juni 2005 || Palomar || NEAT
|-
| (120361) Guido || 2005 NZ || 3 juli 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 120362 - || 2005 NK8 || 1 juli 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120363 - || 2005 NU17 || 3 juli 2005 || Palomar || NEAT
|-
| (120364) Stevecooley || 2005 ND20 || 3 juli 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120365 - || 2005 NP48 || 7 juli 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120366 - || 2005 NC56 || 5 juli 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| (120367) Grabow || 2005 NL67 || 2 juli 2005 || Catalina || CSS
|-
| (120368) Phillipcoulter || 2005 NO67 || 3 juli 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120369 - || 2005 NW94 || 6 juli 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120370 - || 2005 OS1 || 26 juli 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120371 - || 2005 OB16 || 29 juli 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120372 - || 2005 PY || 1 augustus 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120373 - || 2005 PA2 || 1 augustus 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120374 - || 2005 PL2 || 1 augustus 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| (120375) Kugel || 2005 PB6 || 10 augustus 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 120376 - || 2005 PY6 || 4 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120377 - || 2005 PW14 || 4 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120378 - || 2005 QL9 || 25 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120379 - || 2005 QO9 || 24 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120380 - || 2005 QP10 || 25 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120381 - || 2005 QQ22 || 27 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120382 - || 2005 QD25 || 27 augustus 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120383 - || 2005 QD26 || 27 augustus 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120384 - || 2005 QU29 || 26 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120385 - || 2005 QB36 || 25 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120386 - || 2005 QE38 || 25 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120387 - || 2005 QL38 || 25 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120388 - || 2005 QD39 || 26 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120389 - || 2005 QK79 || 26 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120390 - || 2005 QL79 || 26 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120391 - || 2005 QU80 || 28 augustus 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120392 - || 2005 QF86 || 30 augustus 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120393 - || 2005 QH88 || 30 augustus 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120394 - || 2005 QB107 || 27 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120395 - || 2005 QQ110 || 27 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120396 - || 2005 QA112 || 27 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120397 - || 2005 QU112 || 27 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120398 - || 2005 QB142 || 30 augustus 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120399 - || 2005 QK156 || 30 augustus 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120400 - || 2005 QP160 || 28 augustus 2005 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten